Ли́за Карли́на Лумондо́нг (; род. 23 июля 1968) — индонезийская шахматистка, международный мастер среди женщин (1992), дважды побеждала на чемпионате Индонезии по шахматам среди женщин (1994, 2005).

Биография 
Лиза Карлина Лумондонг дважды выигрывала чемпионат Индонезии по шахматам среди женщин: в 1994 и в 2005 годах. В 1993 году она участвовала в межзональном турнире по шахматам среди женщин в Джакарте, где заняла 34-е место. В 2005 году Лиза Карлина Лумондонг выиграла бронзовую медаль в турнире по шахматам среди женщин на Играх Юго-Восточной Азии.

Представляла сборную Индонезии на крупнейших командных шахматных турнирах:
 в шахматных олимпиадах участвовала пять раз (1988—1996);
 в командном чемпионате Азии по шахматам среди женщин участвовала в 1995 году.

В 1992 году она была удостоена ФИДЕ звания международного мастера среди женщин (WIM).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индонезии